U-69 – niemiecki okręt podwodny typu U-66 z okresu I wojny światowej, ex austro-węgierski SM U-10
 U-69 – niemiecki okręt podwodny typu VIIC z okresu II wojny światowej

Zobacz też 
 UB-69 – niemiecki okręt podwodny typu UB III z okresu I wojny światowej; docelowo miał służyć pod banderą Austro-Węgier jako SM U-69
 UC-69 – niemiecki okręt podwodny typu UC II z okresu I wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy austro-węgierskich okrętów
Nazwy okrętów niemieckich